NMF – Natural moisturizing factor, fattore naturale di idratazione dell'epidermide

Codici 
 nmf – codice ISO 639-3 della lingua tagkhul aga